Mol má více významů:

 mol (jednotka) – jednotka látkového množství v soustavě SI
 mol – příslušník čeledi molovití, například mol šatní
 potravinový mol – zavíječ moučný
 Mol (Belgie) – město v Belgii
 Mol (Srbsko) – město v Srbsku
 MOL (holding) – maďarský ropný a plynárenský koncern
 Mitsui OSK Lines – japonský lodní dopravce
 program MOL () – vojenský kosmický program USA ze 60. let 20. století
 MOL Liga – mezinárodní hokejová liga

příjmení
 Simon Mol (1973–2008) – kamerunský aktivista, emigrant, publicista a šiřitel AIDS

Související články 
 Moll

Externí odkazy